A A1 Team Australia é uma equipe da A1 Grand Prix que representa a Austrália. A equipe participa da categoria, desde a primeira temporada da A1 Grand Prix.

Austrália